Krombach bezeichnet folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Krombach (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Krombach (Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Krombach (Kreuztal), Stadtteil von Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Krombach (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 der deutsche Name von Krompach in Tschechien
 alternative Schreibweise für den Ort Crombach (Sankt Vith) in Belgien.

Gewässer:
 Krombach (Amstelbach) linker Zufluss des Amstelbachs bei Horbach, Stadtbezirk Richterich, kreisfreies Aachen, Nordrhein-Westfalen; Grenzbach zu den Niederlanden
 Krombach (Berke) rechter Zufluss der Berke (zur Kyll) in Berk, Gemeinde Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Krombach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl in Großblankenbach, Gemeinde Blankenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Krombach (Kleine Nister), linker Zufluss der Kleinen Nister vor der Altenklostermühle von Mörlen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Krombach (Littfe) rechter Zufluss der Littfe in Krombach, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Krombach (Rehbach), rechter Zufluss des Rehbachs (zur Dill) in der Krombachtalsperre nach Rehe, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Krombach (Rosoppe), rechter Zufluss der Rosoppe in Ershausen, Gemeinde Schimberg, Landkreis Eichsfeld, Thüringen

Krombach ist der Familienname folgender Personen:
 Astrid Krombach (* 1959), deutsche Judoka
 Dieter Krombach (1935–2020), deutscher Arzt
 Franz Krombach (1853–1908), deutscher Maler
 Julia Krombach (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Käthe Krombach (1899–1985), deutsch-israelische Kinderärztin und Allgemeinmedizinerin
 Max Krombach (1867–1947), eigentlich Peter Paul Krombach, deutscher Genre-, Pferde- und Landschaftsmaler, Zeichner und Illustrator

Siehe auch:
 Crombach
 Grombach (Begriffsklärung)
 Krombacher Brauerei
 Kronbach